Le terme Cabano peut se référer à:

Toponymes



Cabano, ancienne ville de la municipalité régionale de comté du Témiscouata,
 Cabano, canton de la municipalité régionale de comté du Témiscouata.
 Rivière Cabano (lac Témiscouata), un affluent du Lac Témiscouata, coulant dans les municipalités de Rivière-Bleue, Saint-Eusèbe, et le secteur de Cabano de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, dans la MRC de Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent.

Homonymie de toponyme